Энтони Юджин Пилер (; родился 25 ноября 1969 года, Канзас-Сити, штат Миссури, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Ранние годы 

Энтони Пилер родился в городе Канзас-Сити (штат Миссури), учился в академии Пазео, в которой играл за местную баскетбольную команду. В 1988 году он принимал участие в игре McDonald's All-American, в которой принимают участие лучшие выпускники школ США и Канады.

Студенческая карьера 

После окончания школы Пилер поступил в Миссурийский университет, где в течение четырёх лет выступал за команду «Миссури Тайгерс», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 1970 очков, 593 подбора, 497 передач, 196 перехватов и 36 блокшотов, к тому же один раз помог выиграть своей команде регулярный чемпионат конференции Big Eight (1990), два раза — турнир конференции Big Eight (1989, 1991), а в 1989 году помог вывести свою команду в 1/8 финала студенческого чемпионата NCAA, где она уступила в полуфинале (80—83) команде «Сиракьюс Орандж».

Карьера в НБА 

Играл на позиции атакующего защитника. В 1992 году был выбран на драфте НБА под 15-м номером командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Позже выступал за команды «Ванкувер Гриззлис», «Миннесота Тимбервулвз», «Сакраменто Кингз» и «Вашингтон Уизардс». Всего в НБА провёл 12 сезонов. В 1992 году Пилер признавался баскетболистом года среди студентов конференции Big Eight, а также включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 827 игр, в которых набрал 8017 очков (в среднем 9,7 за игру), сделал 2136 подборов, 1956 передач, 775 перехватов и 138 блокшотов.

Тренерская карьера 

После завершения профессиональной карьеры игрока Энтони Пилер вернулся в колледж, где получил учёную степень, закончив базирующийся в Ричмонде Виргинский союзный университет. Первые шаги в тренерской карьере он сделал в Китае, где в течение года работал на должности помощника главного тренера в команде «Шэньян Дунцзинь» (2007—2008). В 2009 году Пилер устроился на должность ассистента главного тренера в выступающую во втором дивизионе NCAA студенческую команду «Виргиния Юнион Пантерс». В 2012 году Пилер выразил заинтересованность в присоединении к тренерскому штабу Фрэнка Хайта в родную команду «Миссури Тайгерс», но предложение работы не последовало, после чего он решил вернуться в «Виргиния Юнион Пантерс», чтобы набраться побольше опыта.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Ванкувер Гриззлис»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Родившиеся в Канзас-Сити (Миссури)